Zittard (Limburg), een buurtschap in de gemeente Roerdalen in de Nederlandse provincie Limburg
Zittard (Noord-Brabant), een gehucht in de gemeente Veldhoven in de Nederlandse provincie Noord-Brabant

Zie ook 
 Sittard
 Zittert-Lummen